Makroteori kan syfta på:

 Makroteori – inom sociologin, se Makrosociologi
 Makroteori – inom nationalekonomin, se Makroekonomi

Se även
 Mikrosociologi
 Mesosociologi
 Mikroekonomi